El príncipe Alfonso de Orleans (Madrid, 28 de mayo de 1912 - Monesterio, Badajoz, 18 de noviembre de 1936) fue un príncipe y militar español del siglo XX.

Biografía 
Fue el segundo de los hijos habidos en el matrimonio formado por el infante Alfonso de Orleans y la princesa Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha (precedido por su hermano Álvaro y seguido después por Ataúlfo). Sin embargo fue el primer hijo del matrimonio nacido en España, debido a que hasta 1912 el matrimonio estaba en el exilio por no haber dado Alfonso XIII su preceptivo consentimiento al mismo. Nació en el palacio que poseía su abuela paterna la infanta Eulalia en la madrileña calle de Quintana.

Su bautismo se produjo el 5 de junio del año de su nacimiento en el salón de Gasparini del Palacio Real de Madrid, como era preceptivo para los infantes no nacidos de rey. A pesar de no ser infantes, Alfonso XIII había decretado en el mismo mes de su nacimiento que los hijos del matrimonio gozarían los mismos honores, preeminencias y distinciones que los infantes de España, así como el predicado de alteza real. Sus padrinos de bautismo fueron su tío segundo el rey Alfonso XIII y su tía abuela la reina madre María Cristina de Austria. Le fueron impuestos los nombres de Alfonso María Cristino Justo. En junio de 1936 consiguió el título de piloto de aviación.

Durante la Segunda República vivió en el exilio en el Reino Unido junto con sus padres y hermanos. En 1936 volvió a España, enrolándose en el ejército del aire del bando nacional. Fue agregado a la Legión Cóndor.

Murió durante una maniobra de inspección en Monesterio (Badajoz) el 18 de noviembre de 1936.

En 1950 sus restos fueron trasladados desde el cementerio de Sanlúcar (donde había sido enterrado el 20 de noviembre de 1936) al convento de los capuchinos de Sanlúcar de Barrameda, donde luego serían enterrados sus padres y hermanos. En su sepultura se encuentra la siguiente inscripción: S. A. R. el príncipe don Alfonso de Orleáns y Borbón, alférez del Tercio, agregado a la Aviación Nacional, muerto en defensa de España el 18 de noviembre de 1936.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Real el Serenísimo Señor D. Alfonso de Orleans-Borbón y Sajonia-Coburgo-Gotha, príncipe de la Casa de Orléans.

Órdenes 

 Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III.

Ancestros

Referencias

Individuales

Bibliografía 
 
 

Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Dinastía de Orleans
Casa de Borbón en España
Militares de la guerra civil española sublevados
Aviadores de España
Nacidos en Madrid